Hierba de la víbora puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cissampelos pareira;
 el nombre común de la planta Echium vulgare; o
 el nombre común de la planta '''''Zornia thymifolia.
Poiuyiuj bkjhvkj tuiteros que están en un país de gobierno de las naciones que están de vacaciones con los tres de los que no se ve a su familia